Ернест Гвоздени (Брук на Мури, 1377 - Брук на Мури, 10. јун 1424) је био војвода Штајерске, Крањске и Корушке. Био је син Леополда III и Виридис Висконти.

Породично стабло 

Рођени 1377.
Умрли 1424.
Династија Хабзбург